Ibrahim Koné puede hacer referencia a:

 Ibrahima Koné (1989-), futbolista guineano; 
 Ibrahima Koné (1993-), futbolista marfileño; o a
 Ibrahima Koné (1995-), futbolista marfileño.